Sarmiento se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marcela N. Rodríguez de Sarmiento
 M.N.R.de Sarmiento